Château de la Roque kan verwijzen naar een van de volgende kastelen in Frankrijk

 Château de la Roque (Fayet) - in Occitanië
 Château de la Roque (Hébécrevon)
 Château de la Roque (Meyrals)
 Château de la Roque (Terre-de-Bancalié)
 Château de La Roque-Baignard - in Normandië
 Château de Laroque (Laroquebrou)
 Château de Laroque (Hérault)